Reina Regente («Реїна Рехенте») - два захищенних крейсери, названі на честь королеви-регентки Марії Крістіни Австрійської,  які входили до складу ВМС Іспанії
Reina Regente (1888) - головний корабель свого типу, зник під час шторму 10 березня 1985 року, ймовірно потонув у Кадіській затоці
 Reina Regente (1910) - єдиний крейсер свого типу, служив у складі ВМС Іспанії з 1910 по 1926 рік. 

 

Багатозначні терміни
Назви військових кораблів Іспанії